Darcy Maravilha, nome artístico de Darci Souto Amorim da Cruz (Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1947) é um compositor, músico, percussionista e cantor brasileiro, cujo estilo incorpora o samba.

Músicos de samba
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Sambistas
Naturais da cidade do Rio de Janeiro